Cube 2 steht für:

 Cube 2: Sauerbraten, ein Computerspiel
 Cube 2: Hypercube, ein Science-Fiction-Film